Табаре́ Абаюба́ Си́льва Агила́р (; род. 30 августа 1974, Мерседес) — уругвайский футболист. Выступал на позиции полузащитника. В настоящее время работает главным тренером.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Сильва начал свою карьеру в 1993 году в «Дефенсор Спортинг», вскоре он получил вызов в сборную Уругвая и в 1995 году вместе с командой выиграл Кубок Америки. Он также участвовал в Кубке Америки 1997 года.

В 1998 году он переехал в Испанию, где играл за «Севилью», «Леванте» и «Эльче».

В 2003 году он вернулся в Уругвай, после чего играл за различные команды: «Сентраль Эспаньол», «Суд Америка», «Ривер Плейт Монтевидео», «Рампла Хуниорс» и «Вилья Эспаньола».

Карьера в сборной 
Сильва дебютировал за сборную Уругвая 19 октября 1994 года в товарищеском матче со сборной Перу (уругвайцы победили с минимальным счётом) на Национальном стадионе в Лиме, Перу. Он сыграл в общей сложности 19 матчей за сборную родной страны, ни разу не забив.

Тренерская карьера 
Сильва дебютировал в качестве тренера с «Суд Америка» в 2010 году. 26 июня 2012 года было объявлено, что он будет тренировать свою любимую команду — «Дефенсор Спортинг». С «Дефенсором» Сильва выиграл второй этап чемпионата Уругвая, Клаусуру-2013, но стать чемпионом страны с «фиолетовыми» ему не удалось.

В 2014 году возглавлял боливийский «Ориенте Петролеро». С конца декабря 2014 года работал в эквадорском «Депортиво Кито», он провёл хороший сезон, но покинул клуб из-за финансовых проблем. В середине 2015 года он возглавил «Реал Гарсиласо» из Перу, с которым занял четвёртое место в чемпионате. В 2016 году он стал тренером «Аукаса» после увольнения Карлоса Искьи. Он покинул клуб, когда потерпел поражение от «Мушук Руна». В 2018 году он вернулся в «Реал Гарсиласо». В июне 2019 года он стал тренировать «Депортиво Куэнка» после увольнения Луиса Солера. 5 ноября он был представлен в качестве временного тренера «Барселона Гуаякиль», он руководил клубом в ходе плей-офф чемпионата. Сильва должен был вернуться в «Депортиво Куэнка» в январе 2020 года, чтобы сохранить действующий контракт с клубом.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Вилья Эспаньола»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Аукас»
Тренеры ФК «Барселона» Гуаякиль
Тренеры ФК «Депортиво Кито»
Тренеры ФК «Депортиво Куэнка»
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Ориенте Петролеро»
Тренеры ФК «Эль Танке Сислей»